

Architettura 
 Mount Pleasant Cemetery – cimitero di Toronto, Canada
 Mount Pleasant – tenuta e piantagione di proprietà della famiglia Lee in Virginia, Stati Uniti
 RAF Mount Pleasant  – base della Royal Air Force nelle Isole Falkland

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Mount Pleasant – città della Contea di Izard, Arkansas
Mount Pleasant – città della Contea di Cabarrus, Carolina del Nord
Mount Pleasant – città della Contea di Charleston, Carolina del Sud
Mount Pleasant – capoluogo della Contea di Henry, Iowa
Mount Pleasant – capoluogo della Contea di Isabella, Michigan
Mount Pleasant – città della Contea di Westchester, New York
Mount Pleasant – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
Mount Pleasant – township della Contea di Adams, Pennsylvania
Mount Pleasant – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
Mount Pleasant – township della Contea di Washington, Pennsylvania
Mount Pleasant – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
Mount Pleasant – borough e township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
Mount Pleasant – città della Contea di Maury, Tennessee
Mount Pleasant – capoluogo della Contea di Titus, Texas
Mount Pleasant – città della Contea di Sanpete, Utah
Mount Pleasant – città della Contea di Green, Wisconsin
Mount Pleasant – città della Contea di Racine, Wisconsin 
Mount Pleasant – quartiere di Washington D.C.
 Zimbabwe
 Mount Pleasant – sobborgo di Harare

Televisione 
 Mount Pleasant – serie televisiva britannica